Radkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Radkovice u Budče, Gemeinde im Okres Třebíč
Radkovice u Hrotovic, Gemeinde im Okres Třebíč
Radkovice u Příchovic, Gemeinde im Okres Plzeň-jih
Radkovice, Ortsteil von Měčín, Okres Klatovy
Radkovice, Ortsteil von Úlehle, Okres Strakonice